НАТО — Організація Північноатлантичного договору, також Північноатлантичний альянс.
 Нато — червона деревина дерев роду Мора.